Слово Божедомка может означать:
 иное название скудельницы.
 улицу в Москве.
 Старая Божедомка, ныне улица Дурова.
 Новая Божедомка, ныне улица Достоевского.